Birett steht für:

 Birett, (auch Barett), eine Kopfbedeckung christlicher Geistlicher

Birett ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Birett (1934–2015), deutscher Geophysiker und Sachbuchautor
 Wilhelm Birett (1793–1837), deutscher Buchhändler